Froriepia gracillima är en flockblommig växtart som beskrevs av Leute. Froriepia gracillima ingår i släktet Froriepia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gracillima